Die K5 League Incheon 2021 war die dritte Spielzeit als höchste Amateurspielklasse im südkoreanischen Fußball gewesen. Die Saison begann am 11. April und endete am 7. November. Anschließend folgen die Play-Off-Spiele.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Reguläre Saison

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Spielplan

Hinrunde

Rückrunde

Weblinks 
 Spielberichte der K5 League Incheon 2021 auf joinkfa.com (koreanisch)

2021
Fußballsaison 2021